Kamcsatka – félsziget Oroszországban, Észak-Ázsia legnagyobb félszigete (hossza kb. 1200 km)
 Kamcsatkai-félsziget – félsziget Oroszországban, Kamcsatka négy nagyobb félszigeteinek egyike
 Kamcsatka – folyó Oroszországban, a Kamcsatkai határterületen, a félsziget legnagyobb folyója
 Kamcsatka – folyó Oroszországban, az Ingyigirka mellékfolyója